Crispín y Crispiniano (?-285/6)
Crispín de Viterbo (1668-1750)